

Населені пункти та їхні частини

 Явоже — гміна в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Явоже — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Явір’я (Явоже) — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Явоже — село в гміні Явоже Бельського повіту Сілезького воєводства
 Явоже — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Явоже — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Явоже — частина села Гарбутовиці в гміні Сулковіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Явоже — частина села Явожна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Явоже — частина села Щепаньцова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки